Ladybug & Cat Noir – Der Film ist ein französisch-englischsprachiger computeranimierter musikalischer 3D-Superheldenfilm aus dem Jahr 2023, der von Jeremy Zag geschrieben und inszeniert wurde. Es ist eine Adaption der animierten Fernsehserie Miraculous – Geschichten von Ladybug und Cat Noir und folgt zwei Pariser Teenagern, Marinette Dupain-Cheng und Adrien Agreste, die sich in die Superhelden Ladybug bzw. Cat Noir verwandeln, um die Stadt vor Superschurken zu schützen.

Hintergrund 
Die Produktion begann im Jahr 2019, wobei Zag bestätigte, dass die Handlung die Ursprünge des Franchise erforschen wird. Der Film soll am 5. Juli 2023 von SND in Frankreich in die Kinos kommen. In Deutschland ist er für den Sommer 2023 geplant.

Produktion 
Der Film wurde erstmals von Jeremy Zag während des Miraculous-Panels auf der ComiKon İstanbul am 29. September 2018 angekündigt. Der Film sollte ursprünglich im Jahr 2021 veröffentlicht werden. Am 5. Dezember 2018 bestätigte Zag, dass seine Handlung eine Mischung aus einer Ursprungsgeschichte und der Handlung der Fernsehserie sein wird. Die Fertigstellung der vierten und fünften Staffeln der Serie war eine Priorität für das Studio, bevor der Film fertig gestellt wird. Am folgenden Tag gab Zag während eines Panels auf der Comic Con Experience 2018 bekannt, dass der Film ein Musical und eine von ihm selbst komponierte Feature-Musik sein wird. Am 16. Mai 2019 wurde während der Filmfestspiele von Cannes bestätigt, dass der Film den Titel Ladybug & Cat Noir Awakening tragen wird. Es wurde bekannt, dass die Produktion des Films im Gange war und dass der Film als romantisches Fantasy-Abenteuer gestaltet wird. Michael Gracey, der Regisseur von The Greatest Showman, wurde ebenfalls bestätigt, an dem Film zu arbeiten. Zag enthüllte am 8. Januar 2020 einige Aspekte des Films. An der Produktion beteiligt sind ZAG Inc., Method Animation, ON Animation Studios, The Awakening Production.

Verschiebungen 
Der Film war ursprünglich für eine Veröffentlichung Ende 2021 in Frankreich angesetzt. Am 18. Juni 2021 wurde beim Annecy Festival bekannt, dass der Film in die erste Hälfte des Jahres 2022 verlegt wurde. Er sollte ursprünglich am 3. August 2022 in Frankreich im Kino erscheinen. Am 2. Dezember 2022 war von NuMetro für Südafrika die internationale Premiere geplant. In die deutschen Kinos sollte er am 6. Juli 2023 anlaufen. Aufgrund der Covid-19-Pandemie wird angekündigt, dass der Film 2023 endlich veröffentlicht wird.

Besetzung und Synchronisation

Weblinks 
 
 Offizielle Website von Miraculous - Geschichten von Ladybug und Cat Noir

Filmtitel 2023
Jugendfilm
Computeranimationsfilm
Comicverfilmung
Französischer Film

Einzelnachweise